Лас Неблинас има више значења:

 Лас Неблинас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Неблинас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику